Vernescu este numele de familie a următoarelor persoane:
 Aurel Vernescu (1939-2008), caiacist român
 George D. Vernescu (1829-1900), om politic român
 Ioan Vernescu (1865-1965), general român
 Sorin Victor Vernescu (1954 - 2006), biolog român

Vernescu este numele unei clădiri din București:
 Casa Lenș-Vernescu, clădire monument istoric din București, de pe Calea Victoriei.

Nume de familie românești